Винавер:
 Аврам Јосиф Винавер (1862, Варшава – 1915), српски лекар пољског јеврејског порекла
 Станислав Винавер (1891 — 1955), српски песник и преводилац јеврејског порекла